Gaiduk ist der Familienname folgender Personen:

 Jekaterina Jewgenjewna Gaiduk (* 1989), russische Handballspielerin
 Pawel Gaiduk (* 1976), kasachischer Skispringer